Balzereit ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Balzereit (1885–1959), deutscher Publizist
 Wolfgang Balzereit (* 1952), deutscher Fußballspieler